Fred Chapellier (né en 1966), guitariste, auteur, compositeur et interprète français ;
Guy Chapellier (né en 1946), acteur français.

Homophones 

Annie Chapelier (née en 1967), femme politique française.
Jean-Baptiste-Auguste Chapélié, sculpteur français du début du